Luke Hedger (ur. 6 grudnia w Yate) – brytyjski motocyklista.

Statystyki w MMŚ

Sezony

Starty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Urodzeni w 1995
Brytyjscy kierowcy MotoGP